Elden ist der Familienname folgender Personen:

 Bård Jørgen Elden (* 1968), norwegischer Nordischer Kombinierer
 Marte Elden (* 1986), norwegische Skilangläuferin
 Spencer Elden (* 1991), siehe Nevermind
 Trond Einar Elden (* 1970), norwegischer Nordischer Kombinierer

Elden steht für:

In der Geographie:
 Elden (Niederlande)
 Mount Elden, Berg in der Nähe von Flaggstaff, Arizona
 Elden (Ohio), Ort im Meigs County, Vereinigte Staaten – nicht mehr existent
 Elden Heights (Ohio), Ort im Lucas County, Vereinigte Staaten
 Elden Pueblo (Arizona), Ort im Coconino County, Vereinigte Staaten

im NRHP gelistete Objekte:
 Elden House, in Portsmouth, Ohio, ID-Nr. 87002076
 Elden Pueblo, in Flagstaff, Arizona, ID-Nr. 86002853
 Elden's Store, in Buxton, Maine, ID-Nr. 83000481

Siehe auch:
 Eldon